Гней Сервілій Цепіон () — преномен, номен та когномен декількох діячів Стародавнього Риму з роду Сервіліїв.
 Гней Сервілій Цепіон — консул 253 року до н. е.
 Гней Сервілій Цепіон — консул 203 року до н. е.
 Гней Сервілій Цепіон — консул 169 року до н. е.
 Гней Сервілій Цепіон — консул 141 року до н. е.
 Гней Сервілій Цепіон — військовий трибун 72 року до н. е.